

Spiritualizmus  
 Spiritualizmus - az a hit, mely szerint a halottak szellemei kapcsolatba léphetnek az élőkkel
 Spiritualizmus - filozófiai irány, felfogás, amely tagadja az anyag valóságos létezését

Hasonló fogalmak 
 Spiritualitás
 Spiritizmus